Lemonia schleppniki är en fjärilsart som beskrevs av Loebel. 1934. Lemonia schleppniki ingår i släktet Lemonia och familjen mjölkörtsspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mjölkörtsspinnare
schleppniki